Ellenbogen bezeichnet:
 das Oberarm-Unterarm-Gelenk, das Ellbogengelenk

Ellenbogen heißen folgende geographische Objekte:

Orte
 Ellenbogen (Bodenkirchen),  Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ellenbogen (Leichlingen),  Ortsteil der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ellenbogen (Gemeinde Bezau), Ort bei Bezau,  Vorarlberg 
Berge
 Ellenbogen (Rhön),  Berg in der Thüringischen Rhön
 Krummer Ellenbogen, Berg im Pfälzerwald
Weiteres
 Ellenbogen (Sylt), Nehrungshaken der Insel Sylt

Ellenbogen ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Ellenbogen (1900–1985), US-amerikanischer Politiker österreichischer Herkunft
 Julius Ellenbogen (1878–1961), deutscher Jurist 
 Marc S. Ellenbogen (* 1963), Vorsitzender der Global Panel Foundation und Präsident der Prague Society for International Cooperation, Begründer des Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award
 Marianne Strauß-Ellenbogen (1923–1996), Zeitzeugin des Holocaust
 Wilhelm Ellenbogen (1863–1951), österreichischer Politiker 

Siehe auch:
 Ellbogen
 Ellbögen
 Elbogen